Altona Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Altona Township (Minnesota)
 Altona Township (Oklahoma)